Calleja ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Calleja y Crespo, spanischer EU-Beamter
 Félix María Calleja del Rey (1753–1828), Vizekönig von Neuspanien
 Franklin Calleja (* 1991), maltesischer Sänger
 Javier Calleja (* 1978), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Calleja (* 1978), maltesischer Opernsänger (Tenor)
 Kurt Calleja (* 1989), maltesischer Sänger und Komponist
 Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (1960–2022), kubanischer Militär, Politiker und Manager